

Filme 

 RocketMan, filme estadunidense de ficção científica e comédia romântica 1997
 Rocketman (filme), filme musical biográfico de 2019

Música 

 Rocket Man (música), uma música de 1972 de Elton John e Bernie Taupin

Pessoas 

 Azizulhasni Awang (1988), ciclista de pista da Malásia, apelidado de "Pocket Rocketman" devido à sua pequena estatura
 Kim Jong-un (1983), líder da Coreia do Norte, apelidado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, devido ao seu programa de armas de mísseis
 Ryan Newman (1977), piloto da NASCAR Cup Series
 Andy Roddick (1982), tenista estadunidense aposentado, apelidado de "Rocket Man" por causa de seu saque rápido
 Joe Rokocoko (1983), jogador da união de rugby da Nova Zelândia
 Yves Rossy (1959), aviador suíço e inventor de um jet pack de asa fixa

Outros usos 

 Astronauta, às vezes, apelidado como "Rocket Man"
 King of the Rocket Men